Alinda – moglie del pastore Gelindo. Personaggio della tradizione dialettale piemontese, già presente in molte rappresentazioni teatrali sacre dal 16° sec,, riguardanti il Natale. Da cui il modo di dire: "ecco che torna Gelindo"..per sottolineare una persona che torna spesso sui suoi passi, senza riuscire a prendere una decisione.

Alinda – antica città della Caria, nell'odierna Turchia
Alinda – asteroide
Famiglia Alinda – famiglia di asteroidi
Alinda – genere di lumache terrestri della famiglia delle Baleinae